Park se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jong-Seok Park
 Kyu-Tek Park
 Orlando Park
 Yong-Ha Park
 Young-Mi Park
 Yun Sil Park